Костромска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Костромская улица — улица в Вологде.
 Костромская улица — улица в Воронеже.
 Костромская улица — улица в Иванове.
 Костромская улица — улица в Костроме.
 Костромская улица — улица в Москве.
 Костромская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Костромская улица — улица в Томске.
 Костромская улица — улица в Хабаровске.
 В Ярославле:
 Костромская улица.
 Старая Костромская улица.

Украина 
 Костромская улица — улица в Днепре.
 Костромская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Костромская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Костромской мост
 Костромской проспект

Улицы, названные в честь городов